Дукејн има више значења:
 Округ Дукејн (Јута)
 Дукејн (Пенсилванија)
 Дукејн (Јута)
 Дукејн (Мисури)